Конституция РСФСР 1925 года — конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Советской России).

Общие сведения 
Утверждена Постановлением XII Всероссийского съезда Советов от 11 мая 1925 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР».

Её принятие обуславливалось вхождением РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и приведением российского законодательства в соответствие союзному (главным образом, Конституции СССР 1924 года). Новая Конституция отразила смягчение политической и экономической обстановки в стране в связи с окончанием гражданской войны и образованием СССР. Были несколько изменены и задачи — в отличие от Конституции РСФСР 1918 года, где ставилась задача «установления социалистической организации общества и победы социализма во всех странах», в Конституции 1925 года конечной целью было «осуществление коммунизма» и ничего не говорилось о других странах.

В первоначальном виде содержала 6 разделов, 8 глав и 89 статей.

В данную Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с изменениями административно-территориального деления и реорганизации советских органов государственного управления

Ссылки 
Конституция РСФСР (утверждена постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г.)

1925
1925 год в России
1925 год в праве